La strada provinciale 122 Francesca è un'importante strada provinciale della provincia di Bergamo.

Costituisce parte di un itinerario fra Milano e Brescia, parallelo e più settentrionale rispetto alla Padana Superiore, passante per Gorgonzola, Vaprio, Cologno, Palazzolo e Rovato.

Percorso
La strada ha origine dalla strada provinciale ex SS 525 nel territorio comunale di Pontirolo Nuovo.

Prosegue poi verso est attraversando con lunghi rettilinei la pianura della Bassa Bergamasca, lambendo i paesi di Ciserano, Verdellino, Pognano, Spirano, Urgnano, Cologno e Ghisalba.

Termina sulla strada provinciale ex SS 573 nei pressi di Mornico.

Note

Voci correlate
 Strade provinciali della provincia di Bergamo

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

122